James Byron Dean (8 februari 1931 - 30 september 1955), Amerikaans acteur
Jimmy Ray Dean (10 augustus 1928 – 13 juni 2010), Amerikaanse countrymuzikant, presentator en worstengigant